Селпилс ( — «замок селов»):
 Вецселпилс ( — «старый замок селов») — село в Селпилской волости, исторический центр Селии.
 Селпилс  — село в Селпилской волости.
 Селпилс — железнодорожная станция в Селпилской волости.
 Селпилский замок — средневековый замок.
 Селпилское городище — городище селов.

См. также 
 Селпилское епископство
 Селпилская волость